Головацький Петро
 Головацький Петро Федорович

Див. також 
 Головацький